Partizan steht für:
 Partizan Belgrad, serbischer Sportverein
 Prvi Partizan, serbischer Munitionshersteller
 Partizan Island, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Partisan (Begriffsklärung)